Les départements d'animation (ou départements de production d'animation) sont les équipes d'un studio de cinéma qui travaillent sur divers aspects de l'animation tels que le storyboard ou la modélisation 3D. Il peut faire référence à un seul département qui gère l'animation dans son ensemble ou à plusieurs départements qui gèrent des tâches spécifiques. Il peut également faire référence à un département collégial.

Départements d'animation 
 Département de reprise - recherche les erreurs dans l'animation et les fait refaire. Un animateur vérifiera toutes les images une par une afin de s'assurer qu'elles se déroulent bien.
 Département de composition - gère les effets spéciaux tels que l'incrustation de chrominance et d'autres aspects de la composition .
 Département d'entre-deux - crée des entre-deux, les images qui vont entre les images clés (les principaux points d'action dans une scène) qui constituent l'essentiel d'une animation.
 Département d'édition - compile et édite l'animation (en partie ou dans son intégralité) afin qu'elle soit cohérente.
 Département d'arrière-plan - dessine l'arrière-plan des scènes.
 Département storyboard - planifie l'animation en utilisant des croquis de ses points principaux (un storyboard).
 Département de numérisation - convertit les supports traditionnels en numérique et garantit que les images ne sont pas perdues au cours du processus.
 Effets sonores et service de notation musicale - crée des bandes sonores et des effets sonores, comme avec des chœurs, des instruments et Foley.
 Département de mise en page - met en scène des scènes et crée des plans pour l'apparence d'une scène.

Articles connexes 
 Cinématographie

Notes et références 

Animation